The Egg and I ist der Originaltitel folgender Werke:

 Das Ei und ich (Buch), Erzählung von Betty MacDonald (1945)
 Das Ei und ich (Film), US-amerikanischer Film von Chester Erskine (1947)